Life78 — российский региональный информационный телеканал, осуществлявший вещание в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 февраля по 1 мая 2017 года выпускал свои новости в эфире федерального телеканала Life.

История 
В марте 2015 года, после смерти основателя «Балтийской Медиа Группы» Олега Руднова телеканал 100ТВ был продан холдингу «News Media». Тогда же появилась информация о возможном закрытии телеканала. Первое время новый телеканал носил название «LifeNews 78» или «LifeNews Neva», позже оно было сокращено до Life78.

Открытие Life78 многократно откладывалось: сначала датой открытия было 1 сентября 2015 года, затем — 20 и 27 сентября. 27 сентября 2015 года состоялся первый тестовый эфир Life78 в Санкт-Петербурге.

В сентябре в СМИ сообщали о снятии с должности главного редактора телеканала Владислава Вдовина, но днём позже глава холдинга БМГ Арам Габрелянов заявил, что главного редактора никто не увольнял, он ушёл самостоятельно.Он выполнил задачу, которая перед ним стояла, — вывел канал в тестовый режим, теперь пришли другие люди, которые уже будут выводить канал на публику, вот и все. Нет никаких проблем, канал работает, люди работают.В конце сентября стало известно, что Life78 окончательно выйдет в эфир 5 октября, об этом сообщил глава холдинга БМГ Арам Габрелянов. Главным редактором телеканала назначен Илья Мелехин, ранее — первый заместитель главного редактора федерального Life. Он, как объяснил Арам Габрелянов, курировал петербургский проект из Москвы. Генеральным директором стала Татьяна Хохлова, она была помощником Арама Габрелянова и исполнительным директором федерального Life.

В ноябре 2015 года Life78 покинули восемь сотрудников новостной бригады утреннего вещания вместе с выпускающим редактором Ксенией Ивановой. Телеканал начал вещание 5 октября 2015 года. Тестовый период закончился 19 октября.

С самого начала вещания Life78 имел права на трансляцию матчей СКА в прямом эфире.

Зимой 2016 года Life78 покинула заместитель главного редактора телеканала Кристина Масенкова.

В июне 2016 года от агентства FlashNord появилась информация о закрытии и Life78 по причине «низких рейтингов». Позже Арам Габрелянов опроверг эту информацию.Это бред. Life78 — выгодный проект, и закрывать его никто не собирается. Наоборот, мы сейчас будем все больше его развивать по сценарию московского Life.
В декабре 2016 года половина штата Life78 была уволена. С 20 декабря телеканал вещал по такому же принципу, как и Life (без ведущих и прямого эфира). Частично сменилось и графическое оформление телеканала.

Также Life78 вещал в радиоверсии на частоте 104.8 FM в Санкт-Петербурге (с 1 февраля по 18 августа на этой частоте вещала радиоверсия телеканала «Life»). На этой частоте ранее вещала радиостанция «Балтика», которую закрыли из-за массового сокращения и увольнения сотрудников. Рекламные блоки в радиоверсии канала заменяются классической и джазовой музыкой.

В свою очередь, на частоте 92.9 FM в Санкт-Петербурге вещала радиоверсия московского «Life», вместо закрывшейся на этой частоте радиостанции «Русская служба новостей». Позже, вплоть до 2022 года, на этой частоте шёл эфир «Радио Известия» – аудиопоток телеканала IZ.RU.

С 1 февраля по 1 мая 2017 года Life78 работал с 20-минутными петербургскими вставками в федеральном эфире Life. Летом 2017 года выпуск местных новостей на телеканале был прекращён. 8 апреля 2017 года стало известно, что телеканал сменит владельца и название, а бренд «Life78» прекратит своё существование. Позже стало известно, что новый канал будет иметь название «78», он начнёт вещание в сентябре, а главным редактором нового канала станет Андрей Радин, который будет совмещать должность с постом генерального директора Ленинградской областной телекомпании.

В ночь с 18 на 19 августа 2017 года телеканал «Life78» был закрыт, на частоте временно вещал телеканал IZ.RU с местными вставками (погода и рекламные блоки). 1 сентября в эфир вышел Телеканал «78». При этом, ретрансляция IZ.RU продолжалась в ночное время с логотипом «78» и местной рекламой до осени 2021 года.
С 28 ноября 2022 года вновь началась ретрансляция IZ.RU в ночное время с логотипом «78» и местной рекламой.

Примечания

Ссылки 
 YouTube-канал Life78 
 Тelegram-канал Life78 

Телеканалы Санкт-Петербурга
Круглосуточные телеканалы
Телеканалы, прекратившие вещание в 2017 году
HD-телеканалы